Пламер има више значења:
 Пламер (Ајдахо)
 Пламер (Минесота)